YKY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kindersley (Saskatchewan) (Canada)